Das Coleman Vision Tennis Championships 2015 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Albuquerque. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 21. bis 27. September 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Albuquerque